Alfred Jansson kan avse
 Alfred Janson (1937–2019), norsk kompositör
 E. Alfred Jansson (1878–1970), svensk grosshandlare, författare och hedersdoktor
 Alfred Jansson, (1863-1931) svensk konstnär